Ujazd – comune del Voivodato di Łódź
Ujazd – comune del Voivodato di Opole
Ujazd – località del comune di Iwaniska, nel Voivodato della Santacroce, dove è presente il castello di Krzyżtopór